Schreier ist der Familienname folgender Personen:
 Anno Schreier (* 1979), deutscher Komponist
 Bernard Schreier (1918–2013), österreichisch-britischer Unternehmer
 Bernd Schreier (* 1954), deutscher Geologe und Politiker (PDS)
 Christian Schreier (* 1959), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Felix Schreier (* 1989), deutscher Basketballtrainer
 Fritz Schreier (1897–1981), österreichischer Jurist und US-amerikanischer Ökonom
 Georg Schreier (1934–2015), deutscher Politiker (CSU) und Landrat
 Hans Schreier (1937–2021), deutscher Fußballspieler
 Hartmut Schreier (* 1952), deutscher Schauspieler
 Helmut Schreier (* 1941), deutscher Pädagoge
 Jake Schreier (* 1980), US-amerikanischer Regisseur und Filmproduzent
 Jason Schreier (* 1987), US-amerikanischer Journalist und Bestsellerautor
 Jürgen Schreier (* 1948), deutscher Politiker (CDU)
 Manfred Schreier (* 1946), deutscher Kirchenmusiker, Chorleiter und Hochschullehrer
 Maximilian Schreier (1877–1942), österreichischer Journalist
 Nadine Schreier (* 1982), deutsche Synchronsprecherin
 Otto Schreier (1901–1929), österreichischer Mathematiker
 Paul Schreier (1880–1937), deutscher Kommunalpolitiker (KPD)
 Peter Schreier (1935–2019), deutscher Sänger und Dirigent
 Peter Schreier (Lebensmittelchemiker) (* 1942), deutscher Lebensmittelchemiker
 Raimund Schreier (* 1952), österreichischer Prämonstratenser, Abt von Stift Wilten
 Theodor Schreier (1873–1943), österreichischer Architekt 
 Toni Schreier (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Schreier (1430–1490), österreichischer Buchmaler und Einbandgestalter
 Willy Schreier (1907–1988), deutscher Politiker, Bürgermeister von Idstein (1948–1973)
 Wolfgang Schreier (1929–1999), deutscher Physikhistoriker

Schreier steht für:
 Schreier (Gemeinde Faistenau), Weiler in der Gemeinde Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg

Siehe auch:
 Schreyer
 Schreiern